Phratora atrovirens är en skalbaggsart som först beskrevs av Cornelius 1857.  Phratora atrovirens ingår i släktet Phratora, och familjen bladbaggar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
atrovirens